EDT est un logiciel d’emploi du temps créé en 1992 par l’éditeur privé marseillais Index Éducation. Une nouvelle version du logiciel sort chaque année début juin. Il est utilisé dans  en France selon l'éditeur. Les données EDT peuvent être exploitées et publiées sur des Espaces Internet dédiés via PRONOTE, logiciel de vie scolaire édité par la même société.

Exploitation des données de l’emploi du temps par d’autres logiciels 
Les données EDT peuvent être exploitées par :
 PRONOTE (éditeur INDEX ÉDUCATION) 
 certains socles ENT (Toutatice, Skolengo, Scolastance, Charlemagne, Liberscol, ENT02, ENT du Val d’Oise)
 les tableurs (Excel, Open Office, etc.)
 les agendas électroniques (format iCal)

Compatibilité 
L’environnement Windows est préconisé. EDT peut être utilisé sur un poste Mac ou Linux mais uniquement via des émulateurs.

Voir aussi

Articles connexes 
 Pronote
 Hyperplanning
 Espace numérique de travail (éducation) (ENT)

Liens externes 
 Site officiel

Notes et références 

Logiciel pour Windows
Logiciel pour Mac OS
Plate-forme pédagogique